Fockenbach ist ein Gewässername:
 Fockenbach (Glems), linker Zufluss der Glems bei Leonberg im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Fockenbach (Wied), linker Zufluss der Wied in Niederbreitbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz